Pöysti est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), acteur et réalisateur finlandais
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1955), réalisateur et acteur finlandais
Lasse Pöysti (1927-1919), acteur et directeur de théâtre finlandais
Toini Pöysti (née en 1933), fondeuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois